

Presentación previa 
El francés Kenny de Schepper fue el campeón defensor, pero no pudo defender su título con éxito tras caer derrotado en primera ronda ante el alemán Dustin Brown.

El checo Radek Štěpánek es el nuevo campeón del torneo tras derrotar al holandés Igor Sijsling en la final.

Cabezas de serie 

 'Radek Štěpánek (Campeón)
 Kenny de Schepper (Primera ronda)
 Igor Sijsling (Final)
 Tobias Kamke (Segunda ronda)

<ol start="5">
  Sergiy Stakhovsky ''(Segunda ronda)
  Leonardo Mayer ''(Primera ronda, retiro)
  Jesse Huta Galung ''(Primera ronda)
  Mikhail Kukushkin (Segundaronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Mons 2013